hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Maine
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Rhode Island
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Utah
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Vermont
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Wirginia
 hrabstwo Washington (ang. Washington County) w USA, w stanie Wisconsin

Zobacz też 
 Parafia Washington (ang. Washington Parish) w USA, w stanie Luizjana